Zacuto oder Zacutus ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Zacuto (auch: Zacuto von Salamanca, eigentlich Abraham ben Schmuel Zacuth; geboren 1450; gestorben um 1510), sephardischer Astronom
 Mose Zacuto (auch: Mosche Sachut, Mose Zachut etc.; geboren ca. 1625; gestorben 1697), jüdischer Dichter und Kabbalist
 Zacutus Lusitanus (auch: Abraham Zacuth; geboren 1575 als Manuel Alvares de Távora; gestorben 1642), portugiesisch-holländischer Arzt und Medizinhistoriker